Куту́зовский проспе́кт — проспект в Западном административном округе Москвы, одна из важнейших транспортных магистралей столицы. Расположен на территории районов Дорогомилово и Фили-Давыдково.

Проспект начинается как продолжение улицы Новый Арбат за Новоарбатским мостом, далее идёт на юго-запад (с уклоном к западу) и заканчивается в месте пересечения Рублёвского и Аминьевского шоссе. Продолжением проспекта является Можайское шоссе.

Примыкающие улицы и площади 
К проспекту с севера примыкают улицы: Киевская, Кульнева, 1812 года, Генерала Ермолова, Барклая, Минская, Алексея Свиридова и Клочкова; набережная Тараса Шевченко, Украинский бульвар, Рублёвское шоссе. С юга — улицы: Большая Дорогомиловская, Раевского, Дунаевского, Киевская, Поклонная, 1812 года, Генерала Ермолова, Минская и Кременчугская; набережная Тараса Шевченко, Украинский бульвар, Староможайское шоссе, Кутузовский переулок.

Проспект проходит через площади: Дорогомиловская Застава и Победы.

Происхождение названия 
Название было дано в 1957 году. Во время Отечественной войны 1812 года в районе современного Кутузовского проспекта состоялся военный совет в Филях под руководством М. И. Кутузова. Рядом с местом, где стояла знаменитая изба, на Кутузовском проспекте был открыт музей-панорама «Бородинская битва». Большинство улиц Дорогомилова носят имена героев войны 1812 года, поэтому неудивительно, что главная улица района — Кутузовский проспект — получила имя главнокомандующего российской армии Михаила Илларионовича Кутузова.

История 
Историческая дорога на Можайск, Смоленск и другие города к западу от Москвы первоначально проходила от Кремля по современным улицам Воздвиженка, Арбат, Смоленская и Большая Дорогомиловская через Смоленскую площадь, по Дорогомиловскому (позже Бородинскому) мосту, мимо Киевского вокзала до Дорогомиловской заставы Камер-Коллежского вала.

С созданием в 1742 году Дорогомиловской заставы Камер-Коллежского вала были разграничены Дорогомиловская улица и Можайская дорога. В конце XIX века появилось название Можайское шоссе.

В 1957 году была пробита новая прямая магистраль на запад: через Москву-реку был перекинут Новоарбатский мост, из Большого Новинского переулка, Новодорогомиловской улицы, восточной части Можайского шоссе и улицы Кутузовская слобода был выделен Кутузовский проспект.

Проспект застраивался монументальными сталинскими домами как парадная западная магистраль столицы.

В 1976—1992 гг. участок Можайского шоссе (от площади Победы) был выделен и назван в память об Андрее Антоновиче Гречко (1903—1976), Маршале Советского Союза, дважды Герое Советского Союза, с 1967 года министре обороны СССР.

В 1992 году проспект Маршала Гречко был включён в состав Кутузовского проспекта, однако памятный знак о проспекте Маршала Гречко сохранился по сей день.

Факты об аварийно-опасной трассе 
Кутузовский проспект является аварийно-опасной трассой. На нем ДТП происходят с пугающим постоянством: жертвами аварий за несколько лет стали свыше 100 человек. Наиболее опасным местом Кутузовского проспекта считается отрезок между 8-м и 10-м километром. Начинается опасный участок после Триумфальной арки и заканчивается перед поворотом на Минскую улицу. В 2003 году на данном участке произошло 16 ДТП со смертельным исходом, где погибло 25 человек, в 2004 году — 23 ДТП и т. д..

Крупнейшие ДТП, связанные с Кутузовским проспектом 
 3 ноября 1996 — На 8-м километре трассы произошло страшное ДТП: автомобиль Volkswagen Jetta столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. Иномарка по неустановленной причине вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с ВАЗ-2107. Удар был такой силы, что иномарка загорелась вместе с двумя людьми в салоне. 3 погибших, 1 пострадавший.
 17 сентября 1998 — На 8-м километре трассы произошло ДТП с наездом: водитель Audi 100 совершил наезд на пешехода, который погиб. Пешеход сам нарушил ПДД, переходя дорогу на оживлённой трассе.
 25 сентября 1998 — На 9-м километре трассы произошло ДТП: Водитель грузовичка УАЗ перестраивался из стороны в сторону и в конце концов в него влетел автомобиль Пежо. Удар был такой силы, что УАЗ перевернулся. 1 погибший, 1 пострадавший.
 16 января 1999 — На 10-м километре трассы произошло ДТП: водитель Audi, не справившись с управлением в гололёд, на высокой скорости въехал в мачту городского освещения. 1 погибшая, 2 пострадавших.
 2 марта 2002 — На 10-м километре трассы произошло ДТП: Водитель автомобиля ВАЗ-2109 на высокой скорости не справился с управлением и на пересечении с Минской улицей вылетел на полосу встречного движения и столкнулся со джипом Mercedes-Benz посредством лобового удара. Удар был такой силы, что девятка практически полностью была смята. Женщину-водителя Mercedes-Benz спасли сработавшие подушки безопасности, плюс автомобиль женщины-водителя не получил видимых повреждений. 1 погибший (водитель ВАЗ-2109).
 Сентябрь 2003 — На 8-м километре трассы произошло ДТП: Водитель Mercedes-Benz резко превысил скорость, вылетел на полосу встречного движения и протаранил автомобиль ВАЗ-2107, который улетел в кювет, затем, перевернувшись на правый бок, стал двигаться по инерции, пока не врезался в уборочный автомобиль. Погибли оба водителя, водитель спецтехники не пострадал.
 30 декабря 2003 — На 8-м километре трассы произошло  ДТП: Джип Лексус превысил скорость и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz, который моментально вспыхнул вместе с водителем, затем на высокой скорости в две машины столкнулись ещё несколько автомобилей. 5 погибших.
 Февраль 2004 — На 8-м километре трассы произошло ДТП: Водитель автомобиля Жигули неустановленной модели вдруг неожиданно стал набирать скорость, затем, не справившись с управлением, на высокой скорости врезался в бетонное ограждение. Автомобиль отлетел на фонарный столб и врезался в него. 1 погибший (водитель Жигулей) и 1 выживший (пассажир).
 16 августа 2012 - водитель внедорожника Mercedes Gelandewagen Иеромонах Илия (в миру Павел Семин) сбил трех рабочих и врезался в стоявшую за ограждением "Газель". Затем машина Семина, изменив траекторию, задела следовавший в попутном направлении автомобиль такси Skoda Octavia. От удара обе иномарки опрокинулись. В результате ДТП двое рабочих скончались на месте, еще один госпитализирован.
 19 декабря 2013 — В районе дома № 33 произошло ДТП: Вице-премьер правительства Дагестана Гаджи Махачев, управляя внедорожником Mercedes GL Махачев, ехал по разделительной полосе Кутузовского проспекта и врезался в пластиковые блоки, ограждавшие ремонтные работы. После этого машина вылетела на встречную полосу, по касательной задела автомобиль Chery и лоб в лоб столкнулась с микроавтобусом Chevrolet, в который, в свою очередь, врезался хетчбэк Mini Cooper. В загоревшемся после столкновения микроавтобусе погибли водитель и пассажир. Сам Махачев получил тяжелые травмы и скончался в машине «скорой помощи». Ехавшая с ним супруга и трое их детей в возрасте от 5 до 11 лет были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и ушибами. Легче всех пострадала девушка, управлявшая Mini Cooper, у нее обнаружили ушибы передней брюшной стенки и левого бедра и после оказания помощи отпустили домой.
 19 января 2014 - водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Hyundai IX35   и после снова вылетел на встречную полосу, где столкнулся с туристическим автобусом Setra. В результате аварии водитель Шевроле погиб, еще двое получили травмы (водитель и пассажир внедорожника), пассажиры и водитель автобуса, к счастью, не пострадали.
 21 июня 2018 — В районе дома 24 произошло ДТП: 22-летний блогер и стритрейсер Рахматуллах Гаджиев устроил смертельное ДТП на автомобиле Mercedes-Benz CLS 63 AMG в районе дома № 24. Мчавшись на скорости 200 километров в час по разделительной полосе Кутузовского проспекта, Гаджиев сбил переходившую дорогу 59-летнюю женщину, которая от удара отлетела на несколько метров, ударилась головой и скончалась на месте. Автомобиль блогера после этого вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом Fiat и задел машину такси Toyota Camry. Ударившись затем в столб, Mercedes вспыхнул. Вместе с Гаджиевым в салоне иномарки заживо сгорел его друг, 21-летний Гарри Мелконян.
 5 октября 2020 — На 7-м километре трассы произошло ДТП: Участница шоу «Холостяк» Виктория Короткова за рулем Mercedes Gelandewagen в районе 7-го километра магистрали сбила перебегавшего в неположенном месте дорогу мужчину. После удара его отбросило на соседнюю полосу, где по нему проехал Jaguar. От полученных травм пострадавший скончался на месте. При этом подземный пешеходный переход находился примерно в 150 метрах от места ДТП. Звезду «Холостяка» сразу после аварии доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга из-за сильного удара подушкой безопасности.
 17 июня 2021  — В районе дома № 76 произошло ДТП: На шоссе столкнулись шесть автомобилей. Аварию спровоцировал вылет машины каршеринга на встречную полосу. Виновник ДТП скончался на месте, среди пострадавших — 33-летняя женщина и директор по продажам крупного бренда в области красоты Егор Ивахин, который находился за рулём BMW.
 20 ноября 2021  — В районе дома 26 произошло ДТП: Управляя автомобилем BMW на скорости примерно 100 км/ч, автоблогер Саид Губденский и его пассажир — президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов — вследствие заноса вылетели на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулись с автомобилями Mercedes и Volvo. Губденский погиб на месте, находившийся с ним в машине пассажир с серьезными травмами скончался в больнице. Кроме того, известно о двоих пострадавших в ДТП.

Примечательные здания и сооружения

Жилые дома, образовательные учреждения, музеи и крупнейшие торговые центры

По нечётной стороне 
 № 1/7 — жилой Дом издательства «Известия», архитектор Л. М. Поляков. Второй адрес: набережная Тараса Шевченко, 7. Здесь жили литературовед А. В. Западов, художник-график Б. Е. Ефимов.С 1950 по 1961 год жил поэт А. Т. Твардовский.
 № 5/3 — жилой дом. Здесь жили поэт В. Д. Фёдоров, кинооператор Э. К. Тиссэ (мемориальная доска, 1985, архитектор С. Пастухов), Герой Советского Союза Л. Ф. Тарасов, известный советский дрессировщик, народный артист СССР В. И. Филатов (мемориальная доска, 2020).
 № 15 — жилой дом, в котором в квартире № 46 проживала писательница Галина Серебрякова.
 № 19 — жилой дом. Здесь жил лингвист В. Г. Гак.
 № 21 — жилой дом построен по проекту архитектора З. М. Розенфельда в 1947—1956 годах. Его строительство было осуществлено по проекту возведённого ранее дома № 25 — внешне здания отличаются лишь мелкими деталями. На первом этаже здания работает кинотеатр «Пионер».
 № 23, корпус 1 — жилой дом. Строительство начато перед войной, достроен в 1946-м году, по проекту архитектора Г. Н. Емельянова. Внутренняя структура центральной части здания спроектирована архитектором К. И. Джусом-Даниленко, планировка боковых секция — З. М. Розенфельдом. В доме жил дипломат и государственный деятель В. А. Зорин. С 1946 по 1953 жил советский народный художник Василий Николаевич Яковлев.
 № 25 — жилой дом, спроектированный архитекторами Ю. Н. Емельяновым и З. М. Розенфельдом, заложили в довоенное время, однако завершили строительство лишь в 1949 году. На первом этаже здания был запроектирован небольшой кинотеатр, после открытия получивший название «Призыв». В доме жил советский литературовед и критик Я. Е. Эльсберг. Ныне первый этаж здания занимает театр кошек под управлением Юрия Куклачёва «Кошкин дом».
 № 27 — жилой дом Министерства путей сообщения СССР. Введен в эксплуатацию в 1944—1945 годах. В 1945—1955 годах здесь жил композитор И. О. Дунаевский (мемориальная доска, скульптор П. В. Данилов; 1956). Здесь в последние годы жизни жил скрипач О. М. Каган.
 № 29 — пятиэтажный жилой дом в духе конструктивизма выстроен в начале 1930-х годов по проекту архитектора С. С. Эстрина.
 № 31—35 — жилые дома первой очереди застройки проспекта:
 № 31 — Жилой дом Управления строительством Дворца Советов построен в 1937 году по переработанному архитекторами С. А. Ильинской, Ф. О. Ревенко и Е. А. Чеботарёвой проекту 1932—1933 годов, носившему черты конструктивизма. К восьмиэтажному корпусу по линии улицы с правой стороны примыкает пятиэтажный объём, построенный до того, как был разработан проект всего здания. В этом доме жил выдающийся композитор Исаак Дунаевский Фото 1940-х
 № 33, 33с1 — жилые дома Управления коменданта Московского Кремля построены в 1934—1935 годах по проекту архитектора И. З. Вайнштейна, при участии архитектора В. М. Муравьёва. По первоначальному проекту жилой комплекс должен был состоять из трёх корпусов с открытой колоннадой и проходами в верхней части, однако уже в ходе строительства В. М. Муравьёв проект переработал: от колоннад отказались, а высоту центральной части увеличили на два этажа. В доме № 33 жил футболист Лев Яшин. Фото 1940-х В доме жил поэт Сергей Чудаков.
 № 35 — Жилой дом сотрудников НКВД (1938—1940, архитекторы А. М. Алхазов, А. В. Мезьер). Фото 1940-х
 № 37/45 — жилой дом, в котором в сдвоенной квартире (кв. 87 и 86) проживал с 1947 года Дмитрий Шостакович. В доме также проживал композитор-авангардист Гавриил Попов.
 № 41 — жилой дом для работников московской ТЭЦ-12, проект которого разработали архитекторы А. А. Зарубин и Н. М. Морозов, заложили в 1939 году. Согласно утверждённому в 1935 году Генеральному плану реконструкции Москвы вдоль Окружной железной дороги предполагали прорыть канал — Дорогомиловское спрямление. В силу этого боковому фасаду здания, которое должно было участвовать в формировании речного фасада города, архитекторы придали нарядную декоративную отделку. Строительство здания было прервано войной (к 1941 году успели возвести боковую секцию до уровня четырёх этажей) и возобновилось в 1945 году; в эксплуатацию дом сдали в 1950 году, одновременно с пристроенным к нему жилым домом № 43. В доме жил вратарь Алексей Хомич, а с 1987 по 2004 год здесь жил и работал известный кинодраматург Валентин Ежов, которому в 2021 году на доме установлена мемориальная доска.
 № 43 — проект жилого дома разработали в 1936 году архитекторы Э. И. Дорфман и Я. Г. Лихтенберг. Дом строился для расположенного неподалёку авиационного завода, однако из соображений секретности его название не указывали — в проектной документации упомянут заказчик, «где директором товарищ Михайлов». Строительство огромного по тем временам дома затянулось — до начала войны в эксплуатацию сдали левый корпус и часть центрального. Сооружение здания возобновилось в 1945 году по переработанному проекту, авторами которого выступили Э. И. Дорфман и конструктор С. А. Беляев. Последние секции дома (правое крыло) были сданы лишь в 1950 году. В доме жил патологоанатом А. Н. Струков.
 № 45 — жилой дом Московского военного округа (МВО) заложили одним из первых на левой стороне улицы — в 1934 году. Проект дома, разработанный архитектором Т. М. Кузьменко, напоминает первоначально разработанный Кузьменко проект аналогичного комплекса, который намечали возвести на Преображенской улице для Электрозавода. Построенный в 1938 году дом задал архитектурный масштаб всей окружающей застройке Кутузовского проспекта. Фото 1940-х
 № 47 — жилой дом, в настоящее время — Площадь Победы дом 1.

По чётной стороне 
 № 2/1 — Гостиница «Украина» (1953—1957, архитекторы А. Г. Мордвинов, В. К. Олтаржевский, конструктор П. А. Красильников; архитектор В. Г. Калиш — разработка жилых корпусов). В разработке архитектурно-художественного решения участвовали также архитекторы М. В. Першин, В. А. Дубов, Е. Г. Мордвишов и Е. А. Столярова. В группе инженеров гостиницы работали Н. М. Иванов, Н. А. Дыховичная, С. Л. Гломберг, И. А. Лучников и другие. Всего в проектировании здания участвовали более двадцати проектных и научных организаций, работу которых координировал И. А. Лучников — главный инженер проекта. В жилой части здания жили советский военачальник дважды Герой Советского Союза А.Г.Кравченко (мемориальная доска), режиссёр Сергей Герасимов (мемориальная доска, 1987, скульптор Л. Бренер, архитектор Ю. Воскресенский), актёры Борис Бабочкин (мемориальная доска,1979, скульптор О. К. Комов, архитектор Н. И. Комова), Тамара Макарова, писатель Л. С. Соболев (мемориальная доска, 1974, архитектор С. П. Дмитренко), военный деятель Н. Г. Цыганов, учёный в области механизации А. М. Царевский, учёный в области ядерной энергетики И. Я. Емельянов, лётчики-истребители И. Е. Фёдоров, Е. Н. Степанов, Евгений Евтушенко, Михаил Пуговкин, Валентин Гафт.
 № 4/2 — Жилой дом. Здесь жили актёры Н. И. Боголюбов, З. А. Фёдорова, С. С. Гурзо. Как пишет Александр Васькин, в доме с 1958 года проживали Майя Плисецкая и Родион Щедрин, а также Лиля Брик и ее муж Василий Катанян, в их известном на всю Москву салоне бывали Эльза Триоле, Луи Арагон, Сергей Параджанов, Андрей Вознесенский и многие деятели отечественной и мировой культуры..
 № 8 — Жилой дом. Здесь жил историк В. М. Далин.
 № 10 — Жилой дом. Здесь жил советский и российский артист эстрады, фокусник-манипулятор Арутюн Акопян.
 № 12 — Бадаевский пивоваренный завод (1897—1898, арх Н. Е. Марков; 1875—1904, арх. А. Е. Вебер). В 1910 году главный корпус завода перестроен архитектором Р. И. Клейном, совместно с Г. П. Евлановым. В марте 2018 года компания Capital Group получила разрешение на развитие территории. Проект включает реставрацию нескольких исторических зданий, но предусматривает снос северных корпусов, а также строительство жилого здания на 35-метровых колоннах площадью 150 тыс. м². Против агрессивного вторжения в существующую застройку выступили эксперты, градозащитники и горожане, однако он поставлен в план на реализацию до 2023 года.
 № 18 — жилой дом, построен в 1946—1951 годах по проекту архитектора Д. Н. Чечулина. Согласно проекту, дом должна была венчать декоративная башенка, однако в ходе строительства от её возведения отказались. Ранее на этом месте стояла фабрика-кухня, построенная в формах конструктивизма в 1920-х годах.
 № 22 — Первоначально проектирование жилых домов № 22 и 24, рассматриваемых как архитектурный ансамбль и предназначавшихся для партийной элиты, велось с 1936 года по единому проекту З. М. Розенфельда, В. В. Извекова и Г. Я. Вольфензона. На стадии разработки технических чертежей авторы разделились — Вольфензон принял проектирование левой части (№ 24), а Розенфельд и Извеков стали работать над правой частью комплекса (№ 22). Строительство дома № 22 шло более высокими темпами — к середине 1941 года он был уже частично заселён. После войны строительство продолжили; окончательно дом сдали в 1947 году. В доме жила режиссёр Александр Довженко вместе со своей супругой, актрисой Юлей Солнцевой. Фото конца 1940-х годов.
 № 24 — Жилой дом (1946, архитектор З. М. Розенфельд). В доме жили журналист и дипломат А. Е. Бовин, врач, основоположник российской электрокардиографии Л. И. Фогельсон, терапевт Е. М. Тареев и его дочь, нефролог И. Е. Тареева. Фото конца 1940-х годов.
 № 26 — Жилой дом (1947—1949, архитектор Г. Я. Вольфензон) ЦК КПСС. В этом доме около 30 лет жил Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. После его смерти на фасаде была установлена мемориальная доска, демонтированная в 1988 году (сейчас находится в Берлине на Фридрихштрассе, 43). Мемориальная доска восстановлена по фотографиям и торжественно открыта 19 декабря 2013 года. Здесь также жили Председатель КГБ СССР Ю. В. Андропов, Министр внутренних дел СССР Н. А. Щёлоков (оба в том же подъезде что и Л. И. Брежнев), Министр обороны СССР А. А. Гречко и заведующий Общим отделом ЦК КПСС, в последующем, Генеральный секретарь ЦК КПСС К. У. Черненко (в 1950-х годах),заведующий Отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС С. П. Трапезников,ученый-химик Н. С. Ениколопов. В 1987—2010 годах в доме жил писатель В. В. Карпов.
 № 28 — школьное здание (1963, архитектор А. Аврус), ныне — школа № 1232. Неподалёку от здания расположен памятник Янке Купале.
 № 30/32 — жилой дом, построен в 1949 году по проекту архитекторов З. М. Розенфельда и А. В. Гуркова. Угловая часть дома вторит оформлению башенного объёма дома № 35. В 1951—1953 годах к дому пристроили новый корпус, выходящий фасадом на Окружную железную дорогу (авторы — архитекторы З. М. Розенфельд, Н. Г. Минаева, инженер Львов). В доме жили оперный певец Артур Эйзен, историк и дипломат И. И. Удальцов, терапевт Е. М. Тареев, последние годы жизни в нём провёл Н. А. Щёлоков, переехав из дома № 26 по Кутузовскому пр.

 № 32 — Сбербанк-Сити.
 № 38 — Музей-панорама «Бородинская битва» (1958—1962, архитекторы А. Р. Корабельников, А. А. Кузьмин, С. И. Кучанов, инженер-конструктор Ю. Е. Аврутин; разработка технического оснащения панорамного зала — архитектор В. П. Петропавловский).
 № 40 — жилой дом, построенный для Министерства тяжелой промышленности. В настоящее время дом имеет адрес Площадь Победы дом 2.
 № 42/44 — Жилой дом ЦК КПСС. Одна из квартир (два этажа, пять комнат, соединённых внутренней лестницей и лифтом) принадлежала Л. И. Брежневу.
 № 48 — Торговый комплекс «Времена года» (2002—2007, архитекторы В. Плоткин, И. Деева, А. Бородушкин, Д. Казаков и другие).
 № 88 — Торговый комплекс «Квадро» (2003, архитекторы В. Плоткин, И. Деева, А. Бородушкин).

Исторические и культурные объекты и памятники 
 Московские Триумфальные ворота (впервые сооружены в 1829—1834 годах по проекту архитектора О. И. Бове в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. Разобраны в 1936 году. Копия ворот сооружена в 1966—1968 гг. - архитекторы В. Я. Либсон, И. П. Рубен, Г. Ф. Васильева, Д. Н. Кульчинский, инженеры М. Гранкина и А. Рубцова ).
 Парк Победы на Поклонной горе
 Центральный музей Великой Отечественной войны

Библиотеки 
 Центральная библиотека № 209 (экс—17; 35) имени Алексея Толстого.

Памятники 
 Обелиск «Москва — Город-Герой» (1977, архитекторы Г. А. Захаров, З. С. Чернышёва, скульптор А. Д. Щербаков)
 Памятник П. И. Багратиону (1999, скульптор М. К. Мерабишвили, архитектор Б. И. Тхор)

Общественный транспорт 
 Автобусы Мосгортранс: м2, м7, 239, 297, т39к, 77, 103, 116, 157, 157к, 205, 231, 622, 840, н2
 Автобусы ООО «Стартранс» (городские): 329, 341, 474
 Автобусы ООО «Стартранс» (пригородные): 139, 477, 818
 Автобусы ОАО «Группа Автолайн» (ООО «Трансавтолиз»): 464, 641
 Автобусы ООО «ТМП № 20»: 325.
 Автобусы Мострансавто: 301, 339, 442, 454, 457
 Автобусы ОАО «Группа Автолайн» (ООО «Компания Автолайн»): 1265к

 Станции метро:
  /

См. также 
 Можайское шоссе (Москва)
 Северный дублёр Кутузовского проспекта
 Южный дублёр Кутузовского проспекта

Примечания

Литература 
 
 
 
 Васькин А. А. Кутузовский проспект М.: Спутник+, 2017.

Ссылки 
 Фотографии Кутузовского проспекта на сайте Mosday.ru
 Панорама 1960-х годов. Кутузовский проспект в районе панорамы «Бородинская битва». С сайта Mosday.ru
 Панорама 1960-х годов. Кутузовский проспект в районе пересечения с Украинским бульваром. С сайта Mosday.ru

Москва
Улицы Москвы, названные в честь людей
Вылетные магистрали Москвы
Улицы Москвы, появившиеся в 1957 году